Санта Кармелита има више значења:

 Санта Кармелита (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Кармелита (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику